Чужьем — название населённых пунктов в России:

 Чужьем — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Чужьем — деревня в Увинском районе Удмуртии.